Список R&B синглов № 1 в США в 1990 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1990 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Четыре песни лидера этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100: «Escapade», «Vision of Love», «Love Takes Time» и «I’m Your Baby Tonight».

См. также 
 Лучшие синглы США 1990 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1990 году
 Top Country Albums 1990

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1990 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1990 года